UDA puede referirse a:

 Universidad de Atacama, universidad de Copiapó, Chile; 
 Unión Deportiva Almería, club de fútbol de la ciudad de Almería, España.
Unión Deportivo Ascensión, club deportivo de Huancavelica, Perú;
 Unión Deportiva Aretxabaleta, club deportivo de Arechavaleta (Guipúzcoa), España; 
 Universidad del Atlántico, institución pública de educación superior en Colombia;
 Unidad Deportiva Acapulco, complejo deportivo en la ciudad de Acapulco, México;
 Ulster Defence Association (UDA), grupo paramilitar lealista de confesión protestante en Irlanda del Norte;
 Unión Deportivo Ascensión, club social y deportivo del Departamento de Huancavelica, Perú.
 Universidad del Azuay, universidad ubicada en Cuenca, Ecuador.